São Tomé (portugiesisch für St. Thomas) steht für folgende geographischen Objekte:

in São Tomé und Príncipe:
 São Tomé, Stadt
 São Tomé (Insel), Insel und Provinz

in Brasilien:
 São Tomé (Paraná), Ort in Paraná
 São Tomé (Rio Grande do Norte), Ort in Rio Grande do Norte
 São Tomé das Letras, Ort in Minas Gerais

in Portugal:
 São Tomé de Abação, Ort in Guimarães

São Tomé ist der Name folgender Personen:
 São Tomé, Kampfname von Eusébio Salsinha, osttimoresischer Unabhängigkeitsaktivist und Beamter

Siehe auch:
 São Tomé und Príncipe, Inselstaat im Golf von Guinea, Afrika
 Santo Tomé
 Sankt Thomas